Elongatie kan betrekking hebben op:

 Elongatie (astronomie), de hoek tussen hemellichamen
 Elongatie (transcriptie), fase in de transcriptie van DNA